Las siglas NAP pueden referirse a:
 Aeropuerto Internacional de Nápoles, en su código IATA.
 Network Access Point, Punto de Acceso a la Red.
 NAP de las Américas, es un centro de datos de gran tamaño y punto de intercambio de Internet en Miami, Florida, dirigido por Verizon Terremark.
 Normaal Amsterdams Peil, el punto de referencia en Ámsterdam para calcular la altitud de cualquier punto de los Países Bajos.
Principio de no Agresión en su traducción al inglés non-aggression principle 

Siglas